ВІА «Водограй» — вокально-інструментальний ансамбль Дніпропетровської філармонії
 «Водограй» — пісня Володимира Івасюка
 «Водограй» — щомісячний дитячий журнал
 «Водограй» — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва в м. Черкаси
 «Водограй» — фестиваль української естрадної пісні
 поетичний синонім до фонтану
 у розмовній мові вживається також у значенні водоспад

Примітки